«Kaķis» — сьомий студійний альбом латвійського гурту «Dzeltenie Pastnieki». Випущений у 2003 році.

Список композицій 
 «Kaķa dziesma» (Ingus Baušķenieks/Roberts Gobziņš/Viesturs Slava/Zigmunds Streiķis) — 5:11
 «Tagad ir tagad» (Baušķenieks/Gobziņš/Slava/Streiķis) — 4:59
 «Par sievieti-karotāju — I» (Baušķenieks/Slava/Streiķis) — 0:35
 «Portfelis ar pīrādziņu» (Baušķenieks/Slava/Streiķis) — 4:37
 «Gaisa sīnusi» (Baušķenieks/Gobziņš/Slava/Streiķis) — 5:24
 «Mirklis» (Baušķenieks/Slava/Streiķis) — 4:51
 «Pārlaidies» (Baušķenieks/Slava/Streiķis) — 6:39
 «Haizivs un delfīns» (Baušķenieks/Gobziņš/Slava/Streiķis) — 5:19
 «Par sievieti-karotāju — II» (Baušķenieks/Slava/Streiķis) — 4:35
 «Kur mana mīlestība aiziet?» (Baušķenieks/Gobziņš/Slava/Streiķis) — 5:32
 «Vakara zupa» (Baušķenieks/Andris Kalniņš/Mārtiņš Rutkis/Slava/Streiķis) — 0:49
 «Kā balons, kā vējš» (Baušķenieks/Slava/Streiķis) — 4:33

Джерела 
 Dzeltenie Pastnieki ‎– Kaķis 

Музичні альбоми 2003
Альбоми Dzeltenie Pastnieki